Иван Ромашкин:
 Ромашкин, Иван Данилович (1909—1998) — командир 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза.
 Ромашкин, Иван Дмитриевич (1891—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.